

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Gościeradz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Gościeradz – część wsia Wielki Klincz w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Gościeradz – przysiółek wsi Barwino w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice